A 2002. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 23-án rendezték Park Cityben. Az aranyérmet a francia Jean-Pierre Vidal nyerte meg. A Magyarországot képviselő Vincze Péter a 33. helyen végzett.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí a 2002. évi téli olimpiai játékokon